Le district de Bülach est un district du canton de Zurich en Suisse.

Communes

Notes et références

Liens externes 
 

Bulach